Алесса́ндро Не́ста (; род. 19 марта 1976, Рим) — итальянский футболист и тренер.

Неста считается одним из лучших центральных защитников своего времени, а также одним из лучших защитников в истории Италии. Он прославился своей резкостью, подкатами, элегантной работой с мячом, точностью паса и жёсткой игрой при отборе мяча. Он сыграл более 400 матчей в Серии А за 20-летнюю карьеру в «Лацио» и «Милане», выигрывал турниры на внутренней и европейской арене в обоих клубах. В сезонах 2002/03 и 2006/07 он в составе «Милана» выиграл Лигу чемпионов УЕФА. Под конец карьеры он выступал в MLS за «Монреаль Импакт» и в Индийской суперлиге за «Ченнайин». Неста является четырёхкратным обладателем титула лучшего защитника Серии А и четырежды избирался в команду года УЕФА. В 2004 году он вошёл в список ФИФА 100, который был составлен в рамках празднования 100-летия ФИФА.

Неста в течение десяти лет играл за сборную Италии, дебютировал в 1996 году и сыграл в общей сложности 78 матчей. На международном уровне он участвовал в Олимпийских играх 1996 года, трёх чемпионатах Европы и трёх чемпионатах мира. Неста в составе сборной Италии выиграл чемпионат мира 2006 года, а также представлял итальянскую сборную, которая вышла в финал Евро-2000.

Ранние годы 
Алессандро Неста родился 19 марта 1976 года в семье железнодорожника Джузеппе Несты и домохозяйки Марии. При рождении мальчик весил . У Алессандро есть также брат Фернандо. В сентябре 1984 года Алессандро с отцом и братом отправились в медицинскую клинику. На осмотре оказалось, что у Фернандо проблемы со спиной, и, чтобы исправить осанку, врачи посоветовали ему заняться спортом. Фернандо остановил свой выбор на футболе, и отец записал его в футбольную секцию. Алессандро попросил отца записать его в футбольную секцию вместе с Фернандо. Отец не стал возражать, и с этого начались занятия Алессандро футболом.

Карьера игрока

Клубная карьера

«Лацио» 
Представители «Лацио» заметили Несту на одном из детских турниров, проходившем в Сан-Базилио; с восьмилетнего возраста Алессандро играл за римский клуб «Чинечитта», к руководству которого и обращались представители «Лацио» и «Ромы» с просьбой продать им юного таланта. Руководство команды, состоявшее в основном из тренеров, и само уговаривало молодого защитника согласиться на переход, который принёс бы «Чинечитте» около десяти миллионов лир. Отец Алессандро был против перехода сына в «Рому». К тому же от этой сделки родители Несты не получили бы ни лиры. В итоге состоялся переход футболиста в систему «Лацио». На молодёжном уровне футболист играл на разных позициях — в центре поля и на правом фланге — но в итоге стал защитником. В юношеской команде «Лацио» Неста завоевал свои первые трофеи. 16 июня 1991 года «Лацио» обыграл «Падову» в финале плей-офф юношеского чемпионата Италии до 15 лет. В том же сезоне Алессандро впервые серьёзно пострадал на поле, получив сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Профессиональная карьера Несты в «Лацио» началась в 1992 году. Молодому защитнику тогда было 16 лет, поэтому дебютный сезон в Серии А он провёл на лавке запасных. В 18 лет Алессандро на тренировке столкнулся со своим одноклубником Полом Гаскойном, в результате последний сломал ногу. Тем не менее именно Гаскойн в том эпизоде пошёл в подкат и выполнил его неудачно. Дебют в итальянском чемпионате состоялся 13 марта 1994 года в матче с «Удинезе» в сезоне 1993/94, когда команду тренировал Дино Дзофф. Неста вышел на поле на 78-й минуте вместо Пьерлуиджи Казираги, матч завершился ничьей 2:2. При Зденеке Земане Неста стал выходить на поле чаще. Команда много пропускала и не завоевала ни одного трофея, тем не менее в 1994 году Неста получил вызов в молодёжную сборную Италии. В её составе Алессандро стал чемпионом Европы, завоевав свой первый профессиональный трофей. Место Земана снова занял Дзофф, а Неста стал уже основным игроком в клубе. Защитник сделал вклад в подъём «Лацио» в конце 90-х годов, после прихода на тренерский пост шведа Эрикссона. Команда стала второй в Италии в 1999 году, только на финише чемпионата уступив золото «Милану», и, наконец, выиграла чемпионат в следующем сезоне. Также «Лацио» дважды выиграл кубок страны, и в том же 1999 году завоевал Кубок кубков, обыграв в финале испанскую «Мальорку» со счётом 2:1. «Лацио» стал последним клубом, выигравшим этот трофей, так как турнир больше не разыгрывался. Также «Лацио» выиграл Суперкубок УЕФА, переиграв с минимальным счётом «Манчестер Юнайтед».

Летом 2001 года у «Лацио» начались финансовые проблемы. Президент клуба Серджо Краньотти был готов покинуть пост. Руководство клуба приняло решение о расставании с Недведом, Вероном и Саласом. Краньотти хотел продать и Несту, чтобы приобрести Мендьету, который в «Лацио» так и не закрепился. Тем не менее Неста был среди тех, кто остался в клубе, и за 2000—2002 годы три раза подряд становился лучшим защитником Серии A. Однако из-за финансовых проблем вскоре и Несте пришлось искать себе новый клуб, на момент его ухода из «Лацио» команда имела задолженность перед футболистом по зарплате в размере 2 млн евро. Этот долг был конвертирован в акции римского клуба.

«Милан» 
Незадолго до начала сезона 2002/03 финансовые трудности вынудили «Лацио» продать многих своих лучших игроков, в том числе Несту, который перешёл в «Милан» за 60 млрд лир (30987000 евро). В новом клубе он сформировал сыгранную оборонительную линию вместе с Паоло Мальдини, Кафу, Алессандро Костакуртой и Яапом Стамом. Первые два сезона Несты с «россонери» были очень успешными. В сезоне 2002/03 он впервые в своей карьере выиграл Лигу чемпионов: «Милан» обыграл «Ювентус» на «Олд Траффорд» в первом в истории итальянском финале Лиги чемпионов. Неста помог «Милану» не пропустить в основное время матча, который перешёл в серию пенальти. Неста смог реализовать свой удар, в итоге «Милан» победил со счётом 3:2. Неста также выиграл Кубок Италии в своём первом сезоне в клубе, в финале была обыграна «Рома». Однако в том сезоне «Милан» финишировал лишь третьим в Серии А. Неста снова был удостоен награды лучшего защитника года в Италии и был избран в команду года УЕФА.

В следующем сезоне «Милан» проиграл «Ювентусу» матч за Суперкубок Италии 2003 года, а в Межконтинентальном кубке уступил «Бока Хуниорс» по пенальти. Тем не менее Неста сумел выиграть Суперкубок УЕФА 2003 с «Миланом», обыграв «Порту». ​​В том сезоне он завоевал свой второй скудетто, в ходе чемпионата «Милан» установил рекорд Италии по набранным очкам (82). «Милан» выбыл в четвертьфинале Лиги чемпионов и в полуфинале Кубка Италии (уступил будущему победителю — «Лацио»). Неста забил гол в матче четвертьфинала кубка против «Ромы». Защитник третий сезон подряд был включён в команду года УЕФА.

Неста начал следующий сезон с победы над своей бывшей командой «Лацио» в Суперкубке Италии 2004 года. «Милан» также дошёл до финала Лиги чемпионов 2004/05, где проиграл «Ливерпулю» по пенальти. После первого тайма «Милан» вёл со счётом 3:0, но во втором тайме англичане отыгрались, и судьбу турнира решила серия 11-метровых. О том матче Неста выразился так: «Некоторые игры я до сих пор не могу объяснить самому себе». В Серии А «Милан» финишировал на втором месте после «Ювентуса». Несмотря на то, что Неста не выиграл ни Серию А, ни Лигу чемпионов, в 2005 году он впервые в своей карьере был избран в символическую сборную мира по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

В сезоне 2005/06 «Милан» снова финишировал вторым после «Ювентуса» в Серии А, но и «Ювентус», и «Милан» позже подверглись санкциям из-за участия в скандале с договорными матчами, и титул чемпиона был присуждён «Интернационале». «Ювентус» был понижен в классе, в то время как с «Милана» сняли очки, в итоге клуб оказался на третьем месте. Неста с «Миланом» также вышел в полуфинал Лиги чемпионов 2005/06, где уступил будущему победителю — «Барселоне». В свою очередь в Кубке Италии клуб остановился на стадии четвертьфинала.

Неста пропустил большую часть сезона 2006/07, находясь на реабилитации в Майами после травмы плеча. Тем не менее он сделал важный вклад в выход «Милана» в финал Лиги чемпионов 2006/07. В решающем матче в Афинах «россонери» взяли реванш за проигрыш в 2005 году, победив «Ливерпуль» со счётом 2:1. Несмотря на то, что с «Милана» сняли восемь очков (наказание за скандал с договорными матчами 2006 года), клуб Несты занял четвёртое место в Серии А, которое позволяло выйти в Лигу чемпионов. За свою игру в том сезоне Неста был включён в команду года УЕФА и сборную FIFPro.

Неста выиграл свой третий Суперкубок УЕФА в августе 2007 года, когда «Милан» победил «Севилью» со счётом 3:1. Защитник внёс свой вклад в победу, не дав «Севилье» сравнять счёт при минимальном преимуществе «Милана». После ошибки Дженнаро Гаттузо мяч оказался у Фредерика Кануте, он пасом вывел на пустые ворота Ренато, но удар бразильца заблокировал Неста. Алессандро продлил контракт с «Миланом» до 2011 года. 15 сентября 2007 года Неста забил гол в матче с «Сиеной», соперники разошлись вничью 1:1. Затем он забил важный гол за «Милан» в ворота «Бока Хуниорс» в финале Клубного чемпионата мира 2007 года, «россонери» победили со счётом 4:2. Однако «Милан» в том сезоне больше трофеев не выиграл, заняв пятое место в Серии А и выбыв на ранних стадиях из Лиги чемпионов и Кубка Италии.

Серьёзная травма спины и последующие рецидивы вынудили Несту пропустить весь сезон 2008/09. Тренер Карло Анчелотти даже не включил защитника в заявку на Кубок УЕФА. В ноябре 2008 года Неста снова отправился на лечение в Майами, где двумя годами ранее проходил обследование травмы плеча. После нескольких месяцев терапии и возвращения в Милан он был дозаявлен на Кубок УЕФА, но 17 февраля 2009 года, из-за рецидивов и постоянной боли, ему пришлось согласиться на операцию. Пошли слухи о возможном окончании карьеры футболиста. Тем не менее 31 мая 2009 года он полностью оправился от травм и вышел на замену на 77-й минуте в последнем матче Серии А на выезде с «Фиорентиной» (победа 2:0). Этот матч стал последним для партнёра Несты по защите, Паоло Мальдини. «Милан» завершил чемпионат на третьем месте.

В следующем сезоне Неста оформил свой первый дубль за «Милан», команда одержала победу со счётом 2:1 над «Кьево» в Серии А. Он стал вновь выходить в основном составе клуба и был одним из ключевых игроков «Милана» на протяжении всего сезона 2009/10 под руководством Леонардо. Затем он забил ещё один гол в ворота «Ювентуса» на выезде (3:0). В марте 2010 года, вскоре после старта второй части чемпионата, Неста получил травму подколенного сухожилия на правой ноге, перенёс операцию и смог вернуться на поле только в последний день чемпионата, когда сменил Фавалли во второй половине матча против «Ювентуса».

Неста продолжил играть в центре защиты в паре с Тиагу Силвой в сезоне 2010/11 уже при Массимилиано Аллегри. Тандем защитников помог «Милану» пропустить лишь 24 гола в 38 играх и в итоге выиграть Серию А. «Милан» также сумел выйти в полуфинал Кубка Италии, но в очередной раз выбыл в 1/8 финала Лиги чемпионов. В течение сезона 2010/11 снова распространились слухи, что Неста уйдёт из спорта. Однако позже он подтвердил, что хотел бы сыграть ещё один сезон в «Милане», прежде чем уйти, и 18 мая 2011 года продлил контракт до 30 июня 2012 года. По итогам сезона Неста попал в символическую команду года Серии А.

Неста начал свой последний сезон с «Миланом», выиграв 6 августа 2011 года в Пекине Суперкубок Италии, команда одержала победу над «Интером» со счётом 2:1. «Милан» финишировал вторым после «Ювентуса» в Серии А в том сезоне, выбыл в полуфинале Кубка Италии и в четвертьфинале Лиги чемпионов соответственно. 10 мая 2012 года во время пресс-конференции Неста объявил о своём уходе из Серии А в конце сезона. 13 мая он сыграл последний матч в футболке «Милана», выйдя на замену на 82-й минуте матча с «Новарой». За десять сезонов в миланском клубе Неста сыграл 325 матчей, забив десять голов. В «Милане» он выиграл два титула чемпиона Серии А, Кубок Италии, два Суперкубка Италии, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и Клубный чемпионат мира.

«Монреаль Импакт» 

6 июля 2012 года Неста, будучи свободным агентом, подписал соглашение с клубом MLS «Монреаль Импакт». Детали контракта Несты с канадским клубом не разглашались. В «Монреале» игрок получил 14-й номер и присоединился к другим итальянских игрокам команды — Марко Ди Вайо и Маттео Феррари.
 

29 июля 2012 года Неста дебютировал за «Монреаль» в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз», поучаствовав в победе над лидером лиги со счётом 3:1. В 2013 году Неста выиграл свой первый и единственный трофей с клубом — первенство Канады. 20 октября 2013 года после матча c «Филадельфией Юнион» итальянский футболист объявил о завершении карьеры игрока и намерении начать тренерскую карьеру.

«Ченнайин» 
27 ноября 2014 года было объявлено, что Неста присоединится к клубу Индийской суперлиги «Ченнайин» на оставшуюся часть сезона 2014. В команду его пригласил Марко Матерацци, его бывший партнёр по сборной Италии. Он дебютировал 9 декабря в матче против «Дели Дайнамос» (ничья 2:2), выйдя в паре с Микаэлем Сильвестром в центре обороны. Это был последний матч «Ченнайина» в чемпионате, клуб финишировал первым в турнирной таблице, но проиграл в первом же матче плей-офф. Проведя всего три матча за клуб, Неста завершил карьеру.

Национальная сборная 
Неста начал представлять Италию на международной арене со сборной до 21 года, которая выиграла чемпионат Европы среди молодёжи 1996 года. В финале Италия по пенальти обыграла Испанию со счётом 4:2 (1:1 в основное время), Неста свой удар реализовал. Несколько месяцев спустя Арриго Сакки вызвал его в сборную Италии на Евро-1996 в Англии, но Неста так и не вышел на поле, Италия не прошла групповой этап, уступив Германии и Чехии. В том же году Неста принял участие в футбольном турнире Олимпийских игр. Защитник сыграл все три матча группового этапа, но команда заняла последнее место и покинула турнир. Он сыграл свой первый матч за основную сборную 5 октября 1996 года под командованием Чезаре Мальдини в квалификации на чемпионат мира 1998 года против Молдавии и в конечном итоге сыграл семь матчей в отборочной кампании. В финальной части турнира Неста сыграл во всех трёх групповых матчах. Он играл вместе с Паоло Мальдини, Фабио Каннаваро, Алессандро Костакуртой и Джузеппе Бергоми. Он помог Италии не пропустить в матче против Камеруна, однако в матче с Австрией получил серьёзную травму и не смог продолжить турнир. Италия проиграла в четвертьфинале хозяевам и будущим чемпионам — Франции — по пенальти.

Неста играл за Италию в отборочной кампании Евро-2000 под руководством Дино Дзоффа. Он выходил в стартовом составе на Евро-2000, играл в защите вместе с Паоло Мальдини и Фабио Каннаваро на протяжении большей части турнира. Италия пропустила только два гола на пути к финалу и оставила ворота в неприкосновенности в трёх матчах на протяжении всего турнира. В игре против Румынии в четвертьфинале Неста был признан лучшим игроком матча. В полуфинале итальянцы вдесятером одолели Нидерланды в серии пенальти после безголевой ничьей. Италия вышла в финал, где встретилась с действующими чемпионами мира, Францией. После гола Марко Дельвеккио на 55-й минуте Италия вела весь матч в счёте 1:0 до последней минуты, когда Сильвен Вильтор сравнял счёт. Затем Давид Трезеге забил золотой гол в дополнительное время, в итоге итальянцы закончили чемпионат, заняв второе место. Неста вместе со своими партнёрами по обороне Мальдини и Каннаваро попал в символическую команду турнира.

После Евро-2000 Неста продолжал оставаться ключевым игроком сборной Италии во главе с новым тренером Джованни Трапаттони. Неста участвовал во многих матчах отборочной кампании к чемпионату мира 2002 года. Во время финальной части чемпионата Неста был партнёром Фабио Каннаваро в центре обороны. Италия не пропустила в первом матче против Эквадора. Во втором матче против Хорватии Неста получил повреждение и в итоге не вышел в проигранном матче плей-офф против Южной Кореи.

Неста выступал в квалификации к Евро-2004, и Италия возглавила свою группу. Неудачи Италии на крупных турнирах продолжились в финальной части Евро-2004. Несте удалось избежать травм и сыграть по 90 минут во всех трёх матчах группового этапа, благодаря защите Италии удалось не пропустить в матче с Данией (0:0). Однако команда не прошла групповой этап, три сборных набрали по пять очков: Италия, Дания и Швеция, в итоге из-за худшей разницы мячей Италия выбыла из турнира.

Новый тренер Марчелло Липпи оставил Несту в стартовом составе, а Италия возглавила квалификационную группу на пути к чемпионату мира 2006 года. Неста хорошо начал финальную часть турнира, он помог Италии не пропустить в первой игре с Ганой (2:0). Однако чемпионат мира оказался личным разочарованием для Несты, поскольку он получил травму в финальном матче группового этапа против Чехии, который Италия выиграла 2:0. В итоге он больше не участвовал в победной кампании Италии на мундиале. После чемпионата мира Неста сыграл за сборную только один матч. 11 октября 2006 года в рамках отбора к Евро-2008 его команда одержала победу со счётом 3:1 над Грузией. Постоянные травмы заставили Несту уйти из сборной. Перед финальной частью турнира Неста отказался от приглашения Роберто Донадони вернуться в сборную. Два года спустя он также отказался от приглашения Марчелло Липпи на чемпионат мира 2010 года. В общей сложности он сыграл 78 матчей за сборную Италии.

Стиль игры 

Неста был разносторонним защитником, который являлся ключевым игроком своих команд как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Эксперты считают его одним из лучших и самых талантливых защитников как его поколения, так и всех времён. Несмотря на сильное и крупное телосложение, он также был чрезвычайно проворным и элегантным игроком, с хорошим владением мячом, виденьем поля и точным пасом, который позволял ему вывести мяч из обороны и начать атаку. По игровым способностям Несту сравнивали с бывшим капитаном «Милана» Франко Барези. Хотя он обычно играл на позиции центрального защитника в ходе своей карьеры, он начинал карьеру как правый защитник. Его технические навыки, атлетизм и оборонительные навыки сделали его универсальным игроком с тактической точки зрения, который был способен играть где угодно на линии защиты. Он время от времени выходил на поле и слева в обороне и выполнял роль либеро. Неста также хорошо играл головой и был необычайно быстрым для центрального защитника; он выделялся на протяжении всей карьеры своей резкостью, ускорением и выносливостью.

В дополнение к своим техническим и физическим способностям Неста обладал хорошим позиционным и тактическим чутьём, а также способностью читать игру, что позволяло ему предугадывать действия противников, выигрывать индивидуальные единоборства и срывать атаки соперника. Его футбольный интеллект позволял ему поддерживать неизменно высокий уровень игры даже к концу своей карьеры, когда он стал терять резкость и выносливость. Благодаря своей способности быть лидером защиты и организовывать своих товарищей по команде он хорошо играл как при зональной защите, так и персонально с соперниками. Он хорошо играл в отборе и был известен своими точными подкатами. В то же время Неста часто испытывал проблемы из-за травм, которые, в частности, помешали ему сыграть на этапах плей-офф на всех трёх чемпионатах мира, в которых он участвовал.

Тренерская карьера

«Майами» 
31 августа 2015 года Неста был представлен в качестве главного тренера новообразованной команды «Майами», которая с апреля 2016 года начала выступление в Североамериканской футбольной лиге. В дебютном сезоне клуб Несты занял седьмое место. В сезоне 2017 года под его руководством клуб финишировал во главе турнирной таблицы и в весеннем, и в осеннем первенствах, но в плей-офф оступился в полуфинале, проиграв «Нью-Йорк Космос» в серии пенальти со счётом 6:5 (после безголевой ничьей). Неста покинул «Майами» 17 ноября 2017 года.

«Перуджа» 
14 мая 2018 года Неста возглавил клуб «Перуджа» из Серии B. Четыре дня спустя в своём дебюте он проиграл последний матч Серии B «Эмполи» со счётом 1:2, тем не менее команда уже обеспечила себе выход в плей-офф за повышение. 3 июня «Перуджа» со счётом 3:0 проиграла «Венеции» и выбыла из плей-офф. Свою первую победу у руля клуба Неста одержал 2 сентября 2018 года в домашнем матче «красно-белых» против «Асколи»; в этой игре Неста был удалён за споры с судьёй. В итоге команда заняла девятое место, отстав на одно очко от зоны плей-офф за повышение, но «Перуджа» все же вышла в плей-офф благодаря санкциям против «Палермо». 18 мая в первом же раунде «Перуджа» проиграла «Эллас Верона» (1:4), выбыла из матчей плей-офф, и Неста был уволен.

«Фрозиноне» 
17 июня 2019 года Неста был назначен главным тренером «Фрозиноне». Клуб финишировал на восьмом месте, последней позиции, которая давала право играть в плей-офф за повышение в Серию A. «Фрозиноне» дошёл до финала плей-офф, где по сумме двух матчей сыграл вничью 1:1 со «Специей». Но именно «Специя» поднялась в высшую лигу, так как заняла более высокое место в чемпионате. 22 марта 2021 года после поражения от «Лечче» со счётом 0:3 Неста был уволен.

Статистика

Игрок 

Примечания:

Итого: 78 матчей / 0 голов; 43 победы, 22 ничьих, 13 поражений.

Тренер 
По состоянию на 22 марта 2021 года

Достижения

Командные 
«Лацио»
 Чемпион Италии: 1999/00
 Обладатель Кубка Италии (2): 1997/98, 1999/00
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 1998, 2000
 Обладатель Кубка кубков: 1998/99
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1999
 Финалист Кубка УЕФА 1997/1998

«Милан»
 Чемпион Италии (2): 2003/04, 2010/11
 Обладатель Кубка Италии: 2002/03
 Обладатель Суперкубка Италии (1): 2004
 Победитель Лиги чемпионов (2): 2002/03, 2006/07
 Обладатель Суперкубка УЕФА (2): 2003, 2007
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2007

«Монреаль Импакт»
 Победитель Первенства Канады: 2013

«Ченнайин»
 Победитель Индийской суперлиги: 2014

Сборная Италии
 Чемпион Европы U-21: 1996
 Вице-чемпион Европы 2000 года
 Чемпион мира 2006 года

Личные 
 Лучший молодой футболист года в Италии: 1998
 Лучший футбольный защитник года в Италии (4): 2000, 2001, 2002, 2003,
 Член сборной ФИФПРО (2): 2005, 2007
 Входит в состав символической сборной чемпионата Европы 2000
 Входит в состав символической сборной сезона УЕФА (4): 2002, 2003, 2004, 2007
 Входит в состав символической сборной Европы по версии ESM: 2001
 Входит в состав символической сборной XXI века по версии УЕФА
 Входит в состав символической сборной года Серии А: 2011
 Введен в зал славы футбольного клуба «Милан»
 В списке ФИФА 100

Вне футбола 
7 мая 2007 года Алессандро Неста женился на Габриэле Пьяноцци, пара обвенчалась 30 мая. Габриэла работала в Casa Italia, штаб-квартире сборной Италии, во время чемпионата мира 1998 года. Их отношения зародились, когда она ухаживала за Нестой после травмы в матче против Австрии. Сам Неста так описал знакомство с супругой: «Я могу сказать, что я получил травму и её во Франции. И травма прошла, но она осталась со мной». У пары есть трое детей: София (род. 19.10.2006), Томмазо (род. 20.03.2008) и Анджелика (род. 19.12.2013).

В 1998 году Неста сыграл в итальянском фильме «Папарацци» режиссёра Нери Паренти. Он также появился на обложке итальянского издания игры This Is Football 2002. Неста также был представлен в серии футбольных видеоигр FIFA; в частности, он был включён в сборную легенд в FIFA 16.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Игроки ФК «Ченнайин»
ФИФА 100
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Перуджа»
Тренеры ФК «Фрозиноне»